Ма́рион — название одноимённых округов в США.
В Соединённых Штатах насчитывается 18 округов с названием Марион (), большинство из которых названы в честь генерала Фрэнсиса Мэриона:
 Марион — штат Айова
 Марион — штат Алабама
 Марион — штат Арканзас
 Марион — штат Джорджия
 Марион — штат Западная Виргиния
 Марион — штат Иллинойс
 Марион — штат Индиана
 Марион — штат Канзас
 Марион — штат Кентукки
 Марион — штат Миссисипи
 Марион — штат Миссури
 Марион — штат Огайо
 Марион — штат Орегон
 Марион — штат Теннесси
 Марион — штат Техас
 Марион — штат Флорида
 Марион — штат Южная Каролина